Вагарша́к Со́севич Акобя́н (; род. 1 января 1991 года, Цахкадзор, Котайкская область, Армения) — армянский политический деятель, тюрколог. Депутат Национального Собрания Армении VII созыва (с 14 января 2019 года) от блока партий «Мой шаг». Кандидат исторических наук.

Биография 
Вагаршак Акобян родился в 1991 году в городе Цахкадзоре Котайкской области Армении.

Образование 
 1997-2007 гг. — средняя школа города Цахкадзора.
 2007-2011 гг. — бакалавриат факультет востоковедения ЕГУ.
 2007-2011 гг. — магистратура отделения тюркологии Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук Армении.
 2013-2016 гг. — аспирантура факультета востоковедения Международного научно-образовательного центра Национальной академии наук Армении. В 2016 защитил кандидатскую диссертацию, получив ученую степень кандидата исторических наук.

Общественная деятельность 
В 2012 году учредил Ассоциацию молодых политических деятелей.

Трудовая деятельность 
 2015-2016 гг. — преподавал в Европейской региональной образовательной академии и во Французском университете Армении.
 11 мая 2018-13 января 2019 гг. — помощник министра диаспоры Республики Армения.
 В результате состоявшихся 9 декабря 2018 года внеочередных парламентских выборов в Армении избран депутатом Национального Собрания Республики Армения по избирательному округу N 10 территориального избирательного списка блока парти "Мой шаг".

Научная деятельность 
Является автором ряда научных статей.

Примечания 

Депутаты Национального собрания Армении VII созыва
Выпускники факультета востоковедения Ереванского государственного университета
Историки Армении
Тюркологи Армении
Преподаватели вузов Армении
Кандидаты исторических наук
Члены партии «Гражданский договор»